Birchler steht für:
 Birchler (Familie), altes Schweizer Waldleutegeschlecht aus Einsiedel

Birchler ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Birchler (* 1962), Schweizer Künstler, siehe Teresa Hubbard und Alexander Birchler
 Christof Birchler, Schweizer Skispringer
 Linus Birchler (1893–1967), Schweizer Kunsthistoriker
 Pascale Birchler (* 1982), Schweizer Installationskünstlerin und Zeichnerin
 Tobias Birchler (* 1997), Schweizer Skispringer